Параджанов — фамилия. Известные носители:
 Параджанов, Георгий Георгиевич (род. 1960) — российский режиссёр документального кино;
 Параджанов, Сергей Иосифович (1924—1990) — советский кинорежиссёр и сценарист.

Другое 
 «Параджанов» — художественный биографический фильм 2013 года о Сергее Параджанове.
 «Параджанов: Последняя весна» — документальный фильм 1992 года.

Смотри также 
 Кулиджанов